Ра́ненбург — железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в городе Чаплыгине Липецкой области.

Построена в 1890 году на линии Волово — Богоявленск. В 1896 году отсюда пошла линия в Павелец и Москву, станция стала узловой. 

Вокзал одноэтажный, состоит из двух корпусов, пристроенных друг к другу.

На станции заканчивается однопутная линия со стороны Узуново. Дальше на югу идёт полностью двухпутный участок.

Пассажирское движение 
По станции останавливаются 3 пары пригородных поездов из Мичуринска, из них два имеют оборот в Чаплыгине, а третий следует дальше, к Павельцу-Тульскому. Пассажирское сообщение на Лев Толстой закрыто в 2000 году. На станции также останавливаются поезда дальнего следования, следующие по Павелецкому направлению.

По состоянию на июль 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Галерея

Примечания 

Чаплыгинский район
Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области